16 МИР Пловдив – град (или 16 многомандатен избирателен район) е избирателен район в България, който обхваща община Пловдив.

Парламентарни избори

юли 2021 г. 
Резултати от парламентарните избори през юли 2021 г. в община Пловдив, при 39,53 % избирателна активност (подредени според номера на бюлетината):

Източници 

Пловдив – град
Община Пловдив